Сезон футбольной Лигильи Пре-Либертадорес Уругвая 1983 года. В розыгрыше участвовали лучшие клубы Примеры того же года. Чемпион и вице-чемпион квалифицировались в Кубок Либертадорес 1984.

Таблица

Матчи

Тур 1
Данубио 2-2 Насьональ
Дефенсор 0-3 Пеньяроль
Белья Виста 0-0 Уондерерс

Тур 2
Пеньяроль 0-1 Данубио
Насьональ 2-1 Белья Виста
Дефенсор 3-0 Уондерерс

Тур 3
Данубио 1-0 Дефенсор
Уондерерс 1-2 Насьональ
Белья Виста 1-0 Пеньяроль

Тур 4
Уондерерс 0-1 Данубио
Дефенсор 2-3 Белья Виста
Насьональ 1-0 Пеньяроль

Тур 5
Белья Виста 0-2 Данубио
Насьональ 1-3 Дефенсор
Пеньяроль 3-1 Уондерерс

Ссылки
 результаты турниров до 2003 года на RSSSF

Лигилья Уругвая